53-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 89 километров состоялась 28 сентября 1986 года. Победу одержал ирландский велогонщик Шон Келли.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1986 на FirstCycling
 
 
  

1986 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1986 году
Сентябрь 1986 года